Немецкие подводные лодки
U-109 (1917)
U-109 (1940)